House of Commons (underhuset) har flere betydninger:

 Underhuset (Canada)
 Underhuset (Irland) (historisk)
 Underhuset (Storbritannien)

cs:Poslanecká sněmovna